Allan O. Hunter (1916–1995) – amerykański polityk
 Allan Hunter (ur. 1946) – północnoirlandzki piłkarz